Шипуно́вский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шипуново.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 4807 мужчин и 7320 женщин из 12127 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Шипуново.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района
Сельские поселения Алтайского края